Сура Аль-Фатиха
 женское имя Фатиха
 деревня Фатиха, Кинешемский р-н, Ивановская обл
 Фонд Аль-Фатиха - Международная мусульманская ЛГБТ-организация.

См. также 
Фатх (значения)